În limba română, cuvântul Madona se poate referi la:
 Maria din Nazaret, mama lui Isus din Nazaret, care este cunoscută și ca Fecioara Maria, Maica Domnului sau, pentru catolici, Madona.
 O pictură (de exemplu icoană) sau sculptură reprezentând-o pe Maria din Nazaret.
 *Madona Sixtină este o madonă pictată de Rafael Sanzio.
 * Madona este o localitate în centrul Letoniei
 Madonna (cântăreață și actriță)
 *Madonna - albumul de debut al acesteia.
 Madonna Wayne Gacy, zis Pogo (născut 1964), membru al trupei de rock Marilyn Manson. 
 Madonna del Ghisallo, un deal în apropiere de lacul Como din Italia